inna nazwa satelity Explorer 42
 Uhuru (szczyt) – szczyt na wulkanie Kibo, wchodzący w skład Kilimandżaro.